Ellern steht für:

 Ellern, norddeutsch für Erlen (Botanik), Pflanzengattung in der Familie der Birkengewächse
 Ellern (Hunsrück), Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Ellern, zwischen 1938 und 1946 deutscher Name des heute russischen Ortes Sadowoje (Kaliningrad, Nesterow, Tschistyje Prudy) in der Oblast Kaliningrad,  bis 1938 Elluschönen, Kreis Goldap/Ostpreußen